Die Division 1 2014 war die neunte Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga seit ihrer Einführung im Jahr 2006. Sie begann am 20. April 2014 und endete am 2. November 2014.

Modus 
In zwei regional unterteilten Staffeln traten jeweils 14 Mannschaften an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der Superettan an. Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen in die viertklassige Division 2 ab.

Stadien

Norra

Södra

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2014 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2014 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 6. und die Rückspiele am 9. November 2014 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2015.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Norra

Södra

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2014
Fußballsaison 2014